Dufour se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Léon Jean Marie Dufour
 Jean-Marie Léon Dufour
 Léon Marie Dufour